Kecamatan Simpang Tiga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Simpang Tiga (distrikt i Indonesien, lat 5,35, long 95,32), Aceh, 
 Kecamatan Simpang Tiga (distrikt i Indonesien, lat 5,33, long 96,00), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar